Jefferson City – stolica stanowa i miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cole

Inne miejscowości w USA:
 Jefferson City (Montana) – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson
 Jefferson City (Tennessee) – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Jefferson